The Fighting Stallion – film del 1926 diretto da Ben F. Wilson
The Fighting Stallion – film del 1950 diretto da Robert Emmett Tansey